Die folgende Auflistung enthält alle Spieler der Eishockeymannschaft Nürnberg Ice Tigers, die seit Gründung der Deutschen Eishockey Liga 1994 und der damit verbundenen Ausgliederung der Profimannschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bis heute mindestens ein Spiel in der regulären Saison oder in den Play-offs für das Team bestritten haben. Bis 1995 spielte die Mannschaft unter dem Namen EHC 80 Nürnberg, von 1995 bis 2006 als Nürnberg Ice Tigers sowie von 2006 bis 2009 unter dem Namen Sinupret Ice Tigers . Derzeit firmiert sie unter dem Namen Thomas Sabo Ice Tigers.

 Gelblich unterlegte Spieler  standen während der Saison 2013/14 im Kader. Die Statistiken der momentan im Kader befindlichen Spieler sind auf dem Stand des 12. September 2013.

Alphabetische Auflistung 

Abkürzungen: # = Rückennummer (soweit bekannt), Pos = Position, GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten, T = Torhüter, V = Verteidiger, S = Stürmer

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Y

Z

Einzelnachweise 

Liste (Eishockeyspieler)
!